El término Kirby puede referirse a:

Geografía 
 Kirby, ciudad en el estado estadounidense de Texas.
 Kirby, lugar designado por el censo en el estado estadounidense de Arkansas.
 Kirby, villa ubicada en el estado estadounidense de Ohio.
 Kirby, pueblo en el estado estadounidense de Vermont.
 Kirby pueblo en el estado estadounidense de Wyoming.

Personas 
 Bruno Kirby (1949-2006), actor estadounidense;
 Jack Kirby (1917-1994), historietista estadounidense;
 John Kirby (1908-1952), instrumentista estadounidense;
 Harold Kirby (1900-1952);
 Mary Kirby (1817-1893), botánica;
 William Kirby (1759–1850), entomólogo inglés;
 Robert Stearns Kirby (1892-1962);
 William Forsell Kirby (1844–1912), entomólogo inglés con abrev. Kirby;
 Kirbyk (1844–1912), entomólogo inglés.
 Bill Kirby, nadador australiano.

Videojuegos 
 Kirby, personaje de videojuegos de Nintendo.
 Kirby, serie de videojuegos del personaje homónimo.

Otros 
 Kirby Buckets, serie de televisión de Disney XD.